Cirkumflex kan avse:
 Cirkumflex (typografi) – det diakritiska tecknet ^.
 Insättningstecken – ett korrekturtecken med formen ‸ eller ^ för att visa var ett skiljetecken, ord eller fras skulle sättas in i ett dokument.
 Cirkumflex accent (fonetik) – en ordaccent i vissa svenska och norska dialekter.